Anja-Katrin Bielinsky chimiste moléculaire russe ;
 Claudia Bielinsky auteur argentine; sœur de Fabián Bielinsky
 Fabián Bielinsky (1959-2006), réalisateur argentin ;
 Vissarion Grigorievitch Bielinsky (1811-1848), un des grands critiques russes du .